Horde kan henvise til:

 Horde (stammefolk) - betegnelse for nomadiske stammefolk, oftest tatariske
 Afledt heraf: En større grupper personer, en folkemængde eller opløb, oftest benyttet som nedsættende betegnelse.
 Horde (band) - et kristent black metal-projekt.
 Horde (Warcraft) - en fraktion i Warcraft.

Se også 
 Den Gyldne Horde

Referecer